Remote Procedure Call – chiamata di procedura remota in informatica
 Repubblica popolare cinese – stato dell'Asia orientale
 RPC – Russian Paralympic Committee, Comitato Paralimpico Russo
 RPC – Reactive Powder Concrete- calcestruzzo ad altissima resistenza meccanica
 RPC – Resistive Plate Chamber – rivelatore di particelle a ionizzazione di gas
 Regional Playback Control – nei DVD, una tecnologia di blocco in base alla regione geografica, che impedisce la fruizione dei contenuti di supporti DVD importati da altre aree del globo
 RPC – Responsabile della Prevenzione della Corruzione